Rimska kurija, skupni naziv za središnje urede Svete Stolice
Biskupska kurija
ime za bilo koji crkveni sud
Sud Europske unije, kratice CURIA i CVRIA
Kurija (starorimska jedinica političke i vojne podjele stanovništva)
Kurija (sud), feudalni dvor sa sudištem
Kurija (građevina)
Curia Iulia, zgrada starorimskog Senata
latinsko ime za švicarski grad Chur